Guido Molinelli, (1894-1964) politico italiano
Roberto Molinelli, (1963) compositore, direttore d'orchestra e violista italiano